Zkratka DKV může znamenat:

 Depo kolejových vozidel
 Debreceni Közlekedési Vállalat Rt., městský dopravní podnik maďarského města Debrecín, provozovatel tamější tramvajové a trolejbusové dopravy

Zkratky